Луиш:

 Луиш I — король Португалии с 11 ноября 1861. Сын Марии II и Фернанду II.
 Луиш Филипе, герцог Браганса — герцог Браганса, старший сын и наследник короля Португалии Карлуша I и Амелии Орлеанской.